Эпидендровые:

 Эпидендровые () — подсемейство семейства Орхидные.
 Эпидендровые () — триба подсемейства Эпидендровые.